Эйприл О’Нил ()
 Эйприл О’Нил — персонаж комиксов, мультфильмов и фильмов о Черепашках-ниндзя.
 Эйприл О’Нил — американская модель и порноактриса.